Fairview puede referirse a los siguientes topónimos del estado de Kentucky (Estados Unidos):

 Fairview (condado de Christian, Kentucky), un lugar designado por el censo.
 Fairview (condado de Kenton, Kentucky), una ciudad.